«Гнесинка» — неофициальное название музыкальных учебных заведений имени Гнесиных:
  академия музыки имени Гнесиных (РАМ им. Гнесиных)
 Музыкальное училище имени Гнесиных
 Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) им. Гнесиных (МССМШ им. Гнесиных — «десятилетка»)
 Московская городская Детская музыкальная школа имени Гнесиных (МГДМШ им. Гнесиных — «семилетка»)
 Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных (МУЭДИ РАМ им. Гнесиных, часто именуется как «Ордынка»). В составе РАМ им. Гнесиных с января 2018 г.
 Музыкальная школа РАМ им. Гнесиных

Примечания